Clodi fou una variant del nom Claudi que apareix sota moltes més variant com Caudex, Code, Claustrum, Clostrum, Cauda, Coda i altres. Al final de la república el nom en la forma Claudi es va imposar
 Publi Clodi Pulcre, tribú de la plebs el 58 aC i enemic de Ciceró 
 Publi Clodi, fill de l'anterior 
 Luci Clodi o Luci Claudi, prefecte fabrum i tribú de la plebs 
 Sext Clodi o Sext Claudi, llibert, cap de les bandes armades de Publi Clodi Pulcre 
 Publi Clodi M. F., seguidor de Marc Antoni
 Clodi (metge), metge grec 
 Clodi fou un romà d'Ancona que fou utilitzat per Opiànic per enverinar a Dinea al segle I aC.